Highland Park puede referirse a las localidades:
 Highland Park (Ottawa) en Ontario, (Canadá).
 Highland Park (Calgary) en  Alberta, (Canadá). 
 Highland Park (Hong Kong) en Kwai Chung, Hong Kong.
 Highland Park (Auckland) en Nueva Zelanda.
 Highland Park (Florida) en el estado de Florida en Estados Unidos.
 Highland Park (Illinois) en el estado de Illinois en Estados Unidos.
 Highland Park (Míchigan), en los alrededores de Detroit en el estado de Míchigan en Estados Unidos.
 Highland Park (Nueva Jersey) en el estado de Nueva Jersey en Estados Unidos.
 Highland Park (Pensilvania) en el condado de Mifflin en el estado de Pensilvania en Estados Unidos.
 Highland Park (Texas) en los alrededores de Dallas en el estado de Texas en Estados Unidos.

también a diversos barrios o parques como:
 Highland Park (Los Ángeles) California, con parada de metro propia.
 Highland Park, Oakland, California
 Highland Park (Denver, Colorado), reconocido en el Registro Nacional de Lugares Históricos.
 Highland Park, Louisville, Kentucky 
 Highland Park, Saint Paul, Minnesota
 Highland Park (Meridian, Mississippi), reconocido como Hito Histórico Nacional.
 Highland Park, Brooklyn, New York
 Highland Park, Rochester, New York
 Highland Park (Pittsburgh), Pennsylvania, reconocido como Hito Histórico Nacional y un barrio de la ciudad.
 Highland Park, Norfolk, Virginia
 Highland Park (Richmond), Virginia, a neighborhood in Richmond's Northside

y además a:
 Highland Park, el apodo de Hilltop Park, jugador de béisbol en Nueva York.
 Highland Park Single Malt, marca de whiski escocés fabricado en Orkney.
 Highland Park High School que corresponde a diversas high schools de Estados Unidos.
 Highland Park, película estadounidense estrenada en 2013.